Mother kan avse:
 Mother (sång) – en sång av John Lennon, utgiven 1970
 Mother (musikprojekt) – ett svenskt musikprojekt som leddes av Per Forsgren, se LP (album av Mother)
 Mother (spelserie) – en japansk spelserie
 Mother – japanskt datorrollspel, se Earthbound Beginnings